Веселинская () — деревня в Вагайском районе Тюменской области России. Входит в состав Вершинского сельского поселения.

География 
Деревня находится в восточной части Тюменской области, в пределах подтаёжно-лесостепного района лесостепной зоны, на юго-восточном берегу озера Большой Уват, на расстоянии примерно 104 километров (по прямой) к юго-востоку от села Вагай, административного центра района. Абсолютная высота — 63 метра над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,2 %, женщины — соответственно 50,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составляли 99 % из 171 чел.

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района